Lechinţa több romániai település román neve:

 Szászlekence, Beszterce-Naszód megye
 Avaslekence, Máramaros megye
 Maroslekence, Maros megye